Варани —  родина плазунів підряду ящірок
 Варан Гулда — представник родини варанів
Рафаель Варан (,  25 квітня 1993, Лілль) — французький футболіст

Література 
 Варан (2004) — роман українських письменників Марини та Сергія Дяченків